Тьерри Ре (,  года, Вёрне, Бельгия) — французский дзюдоист, олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, шестикратный чемпион Франции. Обладатель 7-го дана дзюдо.

Биография 
Начал заниматься дзюдо в клубе городка Ланьи-сюр-Марн в департаменте Сена и Марна в девятилетнем возрасте.

В 1978 году победил на международном турнире в Париже, затем выиграл открытый кубок Венгрии, стал чемпионом Франции и в том же году занял третье место на турнире Polish Open в Варшаве и стал чемпионом Европы в командных соревнованиях. В 1979 году вновь стал победителем турнира Tournoi de Paris, был третьим на международном турнире в Тбилиси, вторым на командном чемпионате Европы, подтвердил своё звание сильнейшего во Франции и в конце года завоевал титул чемпиона мира. В 1980 году стал трёхкратным чемпионом Франции и остался с «бронзой» на чемпионате Европы. Перед Олимпийскими играми 1980 года был однозначным фаворитом в своей весовой категории, особенно в отсутствие борцов, пропускавших игры из-за бойкота, в частности, итальянца Феличе Мариани.

В категории до 60 килограммов боролись 29 дзюдоистов.

Борец, победивший во всех схватках группы выходил в полуфинал, где встречался с борцом из другой группы, вышедшим в полуфинал по результатам «утешительных» схваток. В «утешительных» схватках встречались те борцы, которые проиграли победителю группы: так, проигравший борец «Б» в первой схватке борцу «А», во второй схватке (при условии, что борец «А» свою вторую схватку выиграл) боролся с проигравшим борцу «А», и если выигрывал, то продолжал участвовать в турнире до тех пор, пока борец «А» не проигрывал, и если борец «А» выходил в полуфинал, то борец «Б» также выходил в полуфинал. Таким образом, исключалась возможность того, что в первых схватках выбывали сильные борцы.

Тьерри Ре достаточно уверенно провёл все встречи на пути к финалу. В финале он встречался с открытием турнира, кубинцем Хосе Родригесом, который в предшествующих схватках активно атакуя одержал только чистые победы, затратив на все встречи 5 минут 13 секунд. В финальной схватке Тьерри Ре сумел сковать атакующий стиль Родригеса и в дополнительное время одержал победу, проведя косото-гари (подсечку снаружи под пятку) на низшую оценку кока

В том же году, перейдя в более тяжёлую категорию, занял третье место на международном турнире в Сан-Хосе. В 1981 году был третьим на международном турнире в Тбилиси, стал четырёхкратным чемпионом Франции, завоевал «серебро» чемпионата Европы, на чемпионате мира был лишь пятым, и третьим на Кубке Дзигоро Кано. В 1982 году был вторым на турнире в Париже, первым на турнире в Ловече, первым на чемпионате Франции, вновь завоевал «серебро» чемпионата Европы в личном первенстве и стал чемпионом Европы в команде. В 1983 году стал шестикратным чемпионом Франции, впервые завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в личном первенстве, победил на Средиземноморских играх. В 1984 году стал бронзовым призёром чемпионата Франции и турнира в Бухаресте, затем оставил карьеру, став спортивным функционером.

В течение нескольких лет был президентом федерации дзюдо Парижа. С 2007 года стал президентом секции дзюдо команды Lagardère Paris Racing, с 2008 года являлся директором по развитию спорта высокого уровня в той же команде. При этом он оставался членом Федерации дзюдо Франции. В январе 2012 года стал советником по спорту президента Франции Франсуа Олланда.

Кроме того, получил некоторую известность как актёр, сыграв в четырёх фильмах: «Интимные враги» (1987), «Здравствуй, тревога» (1988), «Мечтать не вредно» (1990) и «Лулу Граффити» (1991). Также был телеведущим, с сентября 2008 года по июнь 2009 года обозревателем канала Европа 1, с сентября 2009 года он стал одним из гостей шоу Martial Fernandez depuis.

Женат на Клод Ширак (род. 1962), дочери бывшего президента Франции Жака Ширака, от брака имеет сына Мартена Ре-Ширака (; род. 22 марта 1996 года).

Примечания

Ссылки 
 
 

Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы Франции по дзюдо